Bloomsbury pode se referir a:

 Bloomsbury, área do centro da cidade inglesa de Londres, Reino Unido
 Grupo de Bloomsbury, grupo literário inglês, em atividade de 1905 até o início da Segunda Guerra Mundial
 Bloomsbury Gang, grupo político centrado em proprietário de terras local, John Russell, 4º Duque de Bedford, no fim do século XVIII
 Bloomsbury Publishing Plc, editora britânica célebre por publicar os livros da série Harry Potter
 UCL Bloomsbury, teatro na cidade inglesa de Londres

Bloomsbury também pode se referir também às seguintes localidades:
 Bloomsbury (Shropshire), pequena vila inglesa a nordeste de Telford, em Shropshire
 Bloomsbury (Nova Jérsei), cidade estadunidense no estado de Nova Jérsei
 Bloomsbury (Alberta), pequena vila na província canadense de Alberta

Desambiguação